Кейт Вильгельм (; 8 июня 1928 — 8 марта 2018) — американская писательница, работавшая в жанрах научной фантастики, мистики, фэнтези и детектива. Творчество Вильгельм отмечено тремя премиями «Небьюла», премией «Хьюго» и журнальной премией «Локус». В России возможны варианты перевода фамилии, как Вильхельм, Уилхельм и др.

Биография 
Кэтти Гертруда Мередит () родилась 8 июня 1928 года в Толидо, штат Огайо. Фамилия Вильгельм появилась после первого замужества.

Литературным дебютом Кейт Вильгельм стал научно-фантастический рассказ «Звездолёт длиною с милю» (), опубликованный в журнале Astounding Science Fiction в 1957 году, и давший название первому сборнику её рассказов, вышедшему в 1963 году.

Первым крупным произведением писательницы стал детективный роман «Горше смерти», опубликованный в 1962 году.

В 1963 году Кейт Вильгельм вышла замуж вторично за известного фантаста Деймона Найта и прожила с ним вплоть до его смерти в 2002 году. Вместе с Найтом она основала знаменитые литературные мастерские — Милфордскую конференцию писателей-фантастов, а затем семинар «Кларион», и продолжала их вести после смерти мужа.

Кейт Вильгельм являлась лауреатом многих литературных премий, включая такие премии, как Аполло (), премия Курда Лассвица, Хьюго, Небьюла, Локус и премия имени Кристен Ломан ().

В 2003 году она была включена в Зал славы научной фантастики и фэнтези. В 2009 году вошла в число первых трёх лауреатов новой премии «Солнцестояние» (), учреждённой Ассоциацией писателей научной фантастики Америки, за вклад в развитие жанра.

На счету писательницы более тридцати романов и сборников. Её произведения переведены более чем на пятнадцать языков мира, в том числе и на русский (например, первое издание известного романа «Клон» и «Крошка, ты была бесподобна!»).

Кейт Вильгельм проживала в Юджине, в штате Орегон, в свободное от писательства и преподавания время занималась своим садом.

Писательница скончалась 8 марта 2018 года, не дожив ровно 3-х месяцев до своего 90-летнего юбилея.

Библиография

Барбара Холлоуэй 
Это серия детективных романов об адвокате Барбаре Холлоуэй () из Юджина.

 1991 год — «Death Qualified: A Mystery of Chaos»;
 1994 год — «The Best Defense»;
 1996 год — «For the Defense also named Malice Prepense in hardbound editions»;
 1999 год — «Defense for the Devil»;
 2000 год — «No Defense»;
 2001 год — «Desperate Measures»;
 2003 год — «Clear and Convincing Proof»;
 2004 год — «The Unbidden Truth»;
 2006 год — «Sleight Of Hand»;
 2007 год — «A Wrongful Death»;
 2008 год — «Cold Case».

Констанс и Чарли 
Это серия произведений о Констанс () и Чарли ().

 1987 год — «The Hamlet Trap»;
 1988 год — «The Dark Door»;
 1989 год — «Smart House»;
 1990 год — «Sweet, Sweet Poison»;
 1992 год — «Seven Kinds of Death»;
 1995 год — «A Flush of Shadows»;
 1999 год — «The Casebook of Constance and Charlie Volumes 1 and 2»;

В соавторстве с Теодором Томасом 
 1965 год — «Клон» (The Clone) номинант премии «Небьюла» (1965 год) в номинации Роман;;
 1970 год — «The Year of the Cloud».

Другие произведения 
 1962 год — «More Bitter Than Death»;
 1963 год — «Звездолёт длиною с милю» (The Mile-Long Spaceship);
 1966 год — «Andover and the Android»;
 1966 год — «The Nevermore Affair»;
 1967 год — «The Killer Thing»;
 1967 год — «Крошка, ты была великолепна» (Baby, You Were Great);
 1968 год — «Планировщики» (The Planners), лауреат премии «Небьюла» (1968 год) в номинации Рассказ;
 1969 год — «Let the Fire Fall»;
 1970 год — «A Cold Night Dark With Snow», номинант премии «Небьюла» (1970 год) в номинации Рассказ;
 1970 год — «April Fool’s Day Forever», номинант премии «Небьюла» (1970 год) в номинации Повесть;
 1971 год — «The Plastic Abyss», номинант премии «Небьюла» (1971 год) в номинации Повесть;
 1971 год — «Маргаретт и я» (Margaret and I), номинант премии «Небьюла» (1971 год) в номинации Роман;
 1974 год — «City of Cain»;
 1975 год — «Коробка с бесконечностью» (The Infinity Box), роман написан на основе одноимённой повести, номинировавшейся на премию «Небьюла» (1971 год) в номинации Повесть;
 1976 год — «The Clewiston Test»;
 1976 год — «Где допоздна так сладко пели птицы» (Where Late the Sweet Birds Sang), номинант премии «Небьюла» (1976 год) в номинации Роман;
 1977 год — «Fault Lines»;
 1979 год — «Время можжевельника» (Juniper Time), номинант премии «Небьюла» (1979 год) в номинации Роман, премия «Аполло» 1981 года;
 1981 год — «Listen, Listen»;
 1981 год — «A Sense of Shadow»;
 1981 год — «The Winter Beach»;
 1982 год — «Oh, Susannah!»;
 1983 год — «Поприветствуем Хаос!» (Welcome, Chaos);
 1985 год — «Huysman’s Pets»;
 1985 год — «The Gorgon Field», номинант премий «Небьюла» (1985 год) и «Всемирной премии фэнтези» (1986 год) в номинации Лучшая повесть;
 1986 год — «Девушка, которая упала в небо» (The Girl Who Fell into the Sky), лауреат премии «Небьюла» (Лучшая короткая повесть) 1986 года. Повесть впервые была опубликована в журнале «Asimov’s Science Fiction» (октябрь 1986 года), потом перепечатывалась в сборнике «Дети ветра» (1989).
 1987 год — «Навеки твоя — Анна» (Forever Yours, Anna), лауреат премии «Небьюла» в 1987 году, номинант премии «Хьюго» (1988 год) в номинации Рассказ;
 1988 год — «Crazy Time»;
 1989 год — сборник «Дети ветра» (Children of the Wind);
 1990 год — «Cambio Bay»;
 1992 год — «And the Angels Sing»;
 1992 год — «Naming the Flowers», номинант премии «Небьюла» (1993 год) в номинации Повесть;
 1993 год — «Justice for Some»;
 1994 год — «I Know What You’re Thinking», номинант премий «Небьюла» (1994 год) и «Хьюго» (1995 год) в номинации Рассказ;
 1998 год — «The Good Children»;
 2000 год — «The Deepest Water»;
 2002 год — «Skeletons: A Novel of Suspense».

Награды 
 1968 год — Премия «Небьюла», в номинации Рассказ (Short story) за Планировщики.
 1977 год — Премия «Хьюго», в номинации Роман (Novel) за Где допоздна так сладко пели птицы 1976 года.
 1977 год — Премия «Локус», в номинации Роман (Novel) за Где допоздна так сладко пели птицы 1976 года.
 1986 год — Премия «Небьюла», в номинации Короткая повесть (Novellette) за Девушка, которая упала в небо.
 1987 год — Премия «Небьюла», в номинации Рассказ (Short story) за Невеки твоя — Анна.
 2006 год — Премия «Локус», в номинации Публицистика (Nonfiction Book) за Storyteller: Writing Lessons and More from 27 Years of the Clarion Writers' Workshop, 2006 год.
 2006 год — Премия «Хьюго», в номинации Нехудожественное произведение (Non-fiction) за Storyteller: Writing Lessons and More from 27 Years of the Clarion Writers' Workshop, 2006 год.
 2008 год — Премия «Солнцестояние» (Solstice Award).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Кейт Вильгельм
 
 

Писатели-фантасты США
Лауреаты премии «Хьюго»
Лауреаты премии «Локус»
Лауреаты премии «Небьюла»
Английские писательницы XX века
Английские писательницы XXI века
Авторы детективной прозы
Лауреаты мемориальной премии Джона В. Кэмпбелла
Члены Зала славы научной фантастики и фэнтези